ГМО может означать:
 ГМО — генетически модифицированный организм.
 ГМО — гигантское молекулярное облако.
 Формула масс Гелл-Манна — Окубо в физике элементарных частиц
 Обобщённая теория молекулярных орбиталей в химии

См. также 
 Месть ГМО